Moskva (rivier), een rivier in Rusland
 Moskva (motorfiets), een motorfietsmerk
 Moskou (Russisch: Moskva, Москва), de hoofdstad van Rusland
 Moskva (Kirgizië), een rayon van Kirgizië
 Moskva (schip, 1982), een schip van de Russische marine